Бутаков — російське прізвище.

Відомі носії:
 Бутаков Володимир Іванович (1830—1894) — російський морський офіцер, контр-адмірал, син І. М. Бутакова.
 Бутаков Григорій Іванович (1820—1882) — російський морський діяч, мореплавець, син І. М. Бутакова.
 Бутаков Іван Миколайович (1776—1865) — російський контр-адмірал, батько п'ятьох братів—моряків.
 Бутаков Іван Іванович (1822—1882) — російський контр-адмірал, син І. М. Бутакова.
 Бутаков Олександр Степанович (1896 — після травня 1920) — підполковник Армії УНР.
 Бутаков Олексій Іванович (1816—1869) — російський мореплавець, географ, один з перших дослідників Аральського моря, син І. М. Бутакова, друг Тараса Шевченка.

Російські прізвища